Sharon Fichman e Julia Görges erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Biarritz 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Aleksandra Panova e Urszula Radwańska che hanno battuto in finale Erika Sema e Roxane Vaisemberg 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarti di finale)
 Maria Elena Camerin /  İpek Şenoğlu (semifinali)

 Julija Bejhel'zymer /  Edina Gallovits-Hall (semifinali) 
 Stéphanie Foretz Gacon /  Kathrin Wörle (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de Biarritz 2011